Чи́смена — посёлок в Волоколамском районе Московской области России.

Административный центр сельского поселения Чисменское, до муниципальной реформы 2006 года — центр Чисменского сельского округа. Население —  чел. ().

Население

География 
Расположен в 12 км к востоку от города Волоколамска, в 75 км к северо-западу от города Москвы, на Волоколамском шоссе и автодороге, соединяющей его с  Клин — Лотошино.

В посёлке несколько улиц — Волоколамское шоссе, улицы 8 Марта, 1-я, 2-я и 3-я Железнодорожная, Комсомольская, Лазурная, Лесная, Новая, Первомайская, Спортивная, Станционная, Центральная и Школьная, переулки Мартовский и Первомайский, участок Подстанция, зарегистрировано два садовых товарищества.

Связан автобусным сообщением с районным центром и рабочим посёлком Сычёво. На территории посёлка находится станция Чисмена Рижского направления Московской железной дороги.

Почтовое отделение Чисмена (143650) находится по улице Первомайской, дом 10а.

Исторические сведения 
По данным 1913 года, посёлок при станции Чисмена — населённая местность Аннинской волости 2-го стана Волоколамского уезда Московской губернии в 17 верстах от уездного города, здесь располагались квартира полицейского урядника, пивная, лавка, 2 чайных лавки, бараночная и 2 овощных лавки.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — посёлок Покровского сельсовета Аннинской волости, проживало 134 жителя (74 мужчины, 60 женщин), насчитывалось 25 хозяйств, среди которых 10 крестьянских, имелись агропункт, ветпункт и почтово-телеграфное агентство.

С 1929 года — населённый пункт в составе Волоколамского района Московской области.

В 1929—1994 годах Чисмена — центр Чисменского сельсовета, в 1994—2006 — центр Чисменского сельского округа.

Достопримечательности 
В посёлке находится братская могила советских воинов, погибших в Битве за Москву во время Великой Отечественной войны (134 человека).

См. также 
 Флаг сельского поселения Чисменское

Примечания 

Населённые пункты Волоколамского района
Населённые пункты Волоколамского уезда